Piping and instrumentation diagram (P&ID) är ett diagram som används inom processindustrin. Ett sådant diagram kan bestå av pumpar, utrustningar, ventiler, mätinstrument och reglerkretsar.

Industri
Teknologi
Diagram
Ord och fraser på engelska